Tetramin je ime za jedinjenja koja sadrže četiri aminske grupe. Neki primeri su:

 Trietilenetetramin ("trien")
 Heksametilentetramin (heksamin)
 Tetrametilendisulfotetramin (TETS), rodenticid koji je zabranjen u većini zemalja

Tetramin je isto tako sinonim za tetrametilamonijumski katjon.